Consonant gutural;
 R gutural o Fricativa uvular sonora;
 Veu gutural.